Il doppio del torneo di tennis Seoul Open 1987, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Eric Korita e Mike Leach che hanno battuto in finale Ken Flach e Jim Grabb 6-7, 6-1, 7-5.

Teste di serie 

 Kelly Jones /  Tim Pawsat (primo turno)
 Andy Kohlberg /  Robert Van't Hof (quarti di finale)

<li> Mike De Palmer /  Ben Testerman (primo turno)
<li> Glenn Michibata /  Brad Pearce (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 Tabellone dal sito dell'ITF

Seoul Open 1987